Filmworks V: Tears of Ecstasy est un album de John Zorn paru en 1996 sur le label Tzadik. Il propose la musique du film du même nom par Oki Hioyuki (1995). Il s'agit de 48 miniatures d'environ une minute chacune.

Titres

Personnel
Robert Quine - guitare
Marc Ribot - guitare
Cyro Baptista - percussions
John Zorn - saxophone alto, piano preparé, échantillonneur
Jason Baker - vocal (44)

Notes et références 

 Catalogue Tzadik

Album musical sorti en 1996
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn